Margarita Maza de Juárez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Margarita Maza de Juárez, Quintana Roo, Bacalar, 
 Margarita Maza de Juárez, Chiapas, Palenque, 

Robotskapade Mexikoförgreningar